Это статья об испанском муниципалитете. О городе Анян в Южной Корее см. статью Анян. Также существует китайский город Аньян

Аньяна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 21,92 км². Население — 175 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Город основан в 1140 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Añana

Муниципалитеты Алавы